Die Football League Second Division 1989/90 war die 87. Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Sie begann am 18. August 1989 und endete am 7. Mai 1990.

Zweitligameister wurde Leeds United und daneben stieg auch das zweitplatzierte Sheffield United in die Football League First Division auf. In der Play-off-Spielen setzte sich sportlich zunächst Swindon Town gegen die Blackburn Rovers um im Finale gegen den AFC Sunderland durch, bevor einem Einspruch wegen finanzieller Ungereimtheiten in Swindon stattgegeben wurde und stattdessen der Play-off-Finalist aus Sunderland aufsteigen durfte. Für die drei Aufsteiger nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1990/91 die drei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten Sheffield Wednesday, Charlton Athletic und FC Millwall die Plätze ein. Aus der Second Division in die Football League Third Division absteigen mussten der AFC Bournemouth, Bradford City und Stoke City. Anstelle der drei Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1990/91 der Third-Division-Gewinner Bristol Rovers, der Vizemeister Bristol City und der Play-off-Sieger Notts County die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Play-off-Spiele

Torschützenliste

Weblinks 
 England 1989-90 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

Fußballsaison 1989/90
1989